, também escrito como 2001 QC298, é um objeto transnetuniano (TNO) que está localizado no cinturão de Kuiper, uma região do Sistema Solar. Ele é classificado como um cubewano. O mesmo possui uma magnitude absoluta (H) de 6,3 e, tem um diâmetro com cerca de 235 km, por isso é pouco provável que o mesmo possa ser classificado como um planeta anão, devido ao seu tamanho relativamente pequeno. Este corpo celeste é um sistema binário, o outro componente, o S/2002 (2001 QC298) 1, possui um diâmetro estimado em cerca de 192 km.

Descoberta 
 foi descoberto no dia 21 de agosto de 2001 por Marc W. Buie.

Órbita 
A órbita de  tem uma excentricidade de 0,123 e possui um semieixo maior de 46,266 UA. O seu periélio leva o mesmo a uma distância de 40,580 UA em relação ao Sol e seu afélio a 51,953 UA.

Cubewanos
Candidatos a planeta anão
Objetos do cinturão de Kuiper
Objetos transnetunianos
Objetos astronômicos descobertos em 2001